47 — может означать:

 47 (число) — натуральное число между 46 и 48.
 47 год — невисокосный год григорианского календаря.
 «Агент 47» — главный герой серии видеоигр «Хитмэн».
 № 47 — железнодорожный блокпост, Называевский район, Омская область
 «47» — рабочее название российского фильма  2020 года «Цой» о гибели музыканта Виктора Цоя.